Estada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estada (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Estada (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar